Aracely Arámbula
 José Doroteo Arango Arámbula (1878-1923), hors-la-loi mexicain

Autre